Belgica poate fi:

Gallia Belgica, provincie romană
în provincia romană, o serie de triburi amestecat de gali și germani erau numite colectiv de romani ca belgi
Regatul Belgiei a reînviat vechiul toponim într-o formă veche în 1830.
Belgica (navă) a fost numele a două nave belgiene de cercetare, din 1884 și 1984
Munții Belgica din Antarctica au fost numiți după primul vas de cercetare.

Dezambiguizare